Reilhac puede referirse a: 

 Reilhac, comuna francesa situada en Cantal.
 Reilhac, comuna francesa situada en Lot.